Conselheiro (personagem), de autoria de Monteiro Lobato
 Conselheiro (diplomacia), categoria diplomática
 Conselheiro de Estado
 Conselheiro de Estado (Império do Brasil)
 Conselheiro tutelar
 um membro de outros conselhos